Меринг може бити:

 Меринг (Швабија), општина у округу Ајхах-Фридберг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Меринг (Горња Баварска), општина у округу Алтетинг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Меринг (Мозел), општина у округу Трир-Сарбург, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Меринг (Горњи Палатинат), општина у округу Тиршенројт, у њемачкој покрајини Баварска.